Sonic the Hedgehog steht für: 
 Sonic the Hedgehog, Computerspielserie des japanischen Publishers Sega
 Sonic the Hedgehog (1991), erstes Computerspiel, in dem Sonic die Hauptrolle spielt
 Sonic the Hedgehog (8-Bit), 8-Bit-Version von Sonic the Hedgehog (1991)
 Sonic the Hedgehog (2006), Computerspiel aus dem Jahr 2006
 Sonic the Hedgehog (Computerspielfigur), Videospielfigur und Maskottchen des Spieleherstellers Sega
 Sonic the Hedgehog (Fernsehserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (1993–1994)
 Sonic the Hedgehog (Film), US-amerikanischer Film (2020)
 Sonic the Hedgehog (OVA), japanische Original Video Animation (1996)

Siehe auch:
 Sonic
 Liste der Sonic-the-Hedgehog-Spiele
 Figuren aus der Sonic-the-Hedgehog-Reihe